Eric Virgin kan syfta på:

* Eric Virgin (1876–1950), svensk militär
 Eric Virgin (1920–2004), svensk diplomat